Сјенице или Сенице могу бити:

 Сјенице (породица) или Сенице (породица) (), породице птица са врстама:
 Велика сеница ()
 Планинска сива сеница ()
 Обична сива сеница ()
 Медитеранска сеница ()
 Ћубаста сеница ()
 Јелова сеница ()
 Плава сеница ()

или:
 Сјенице (Подгорица), насеље у општини Подгорица, Црна Гора
 Сенице (трг), насеље и трг у средњовековној Србији, на месту данашње Сјенице

Види још
 Сјеница, градско насеље и седиште истоимене општине у Златиборском округу, Србија
 Општина Сјеница, општина у Златиборском округу, Србија
 Сењица (), град у округу Сењица, Трнавски крај, Словачка